Liouvilleova věta je označení matematických vět dokázaných Josephem Liouvillem:
 Liouvilleova věta (komplexní analýza)
 Liouvilleův teorém v oblasti hamiltonovské mechaniky